El término Bello puede hacer referencia a:
Algo que posee belleza.

Geografía 
En Colombia
 Bello, un municipio de Antioquia, Colombia.
 Bello, estación del Metro de Medellín.
En España
 Bello, una parroquia del concejo de Aller en Asturias, España.
 Bello, un municipio de Teruel.

Personajes 
 Andrés Bello, poeta, legislador, filósofo y educador venezolano.
 Carlos Bello Boyland, Legislador
 Emilio Bello Codesido, abogado, diplomático y político chileno.
 Frank Bello, bajo guitarrista estadounidense.
 María Bello, actriz estadounidense.
 Pepín Bello, intelectual y escritor español.
 Walden Bello, politólogo filipino.
 Yero Bello, futbolista nigeriano.
 Bellón I de Carcasona.

Autores de nombres científicos 
Domingo Bello y Espinosa (1817-1884): botánico canario.

Enlaces externos